El término croata puede referirse:

 a croata, lo perteneciente o relativo a Croacia;
 al idioma croata, lengua de origen eslavo, idioma oficial de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro;
 a lo perteneciente o relativo al pueblo croata.